Barbara Szewczyk-Wolnicka – ex schermitrice polacca
 Łucja Szewczyk – religiosa polacca
 Szymon Szewczyk – cestista polacco
 Wilhelm Szewczyk – scrittore, poeta e traduttore polacco